Desetiboj se na Mistrovství světa v atletice 2017 odehrával ve dnech 11. a 12. srpna 2017. Mistrem světa se stal Francouz Kévin Mayer před Němci Ricem Freimuthem a Kaiem Kazmirkem.

Pořadí

Celkové pořadí

Jednotlivé disciplíny

Odkazy

Externí odkazy 
 
 Desetiboj mužů na oficiálních stránkách IAAF

Muži desetiboj
Desetiboj